Рождественская: фамилия.

 Известные носительницы 
 Рождественская, Галина Дмитриевна (1925—2001) — профессор Российской Академии музыки им. Гнесиных, дирижёр-хормейстер Академического хора русской песни Радио и Телевидения России, Народная артистка Российской Федерации.
 Рождественская, Екатерина Робертовна (род. 1957) — российский фотограф, переводчик и журналист, художник-модельер.
 Рождественская, Жанна Германовна (род. 1950) — советская и российская эстрадная певица.
 Рождественская, Зоя Николаевна (1906—1953) — советская певица.
 Рождественская, Людмила Борисовна (1917—2014) — советский архитектор.
 Рождественская, Милена Всеволодовна (род. 1945) — российский филолог, славист. 
 Рождественская, Наталия Андреевна — российский учёный, доктор наук, профессор МГУ.
 Рождественская, Наталья Петровна (1900—1997) — русская певица (сопрано).
 Рождественская, Ольга Сергеевна (род. 1969) — советская и российская певица.
 Рождественская, Татьяна Всеволодовна (род. 1945) — российский филолог, славист.

Составные фамилии 
 Добиаш-Рождественская, Ольга Антоновна (1874—1939) — российский и советский историк-медиевист, палеограф и писательница, член-корреспондент АН СССР. Топонимы 
 Рождественская — станица в Изобильненском районе Ставропольского края России

 См. также 
 
 
 Рождественская Слободка — деревня, Любимский район, Ярославская область
 Рождественская Хава — село, Новоусманский район, Воронежская область
 Рождественская улица